Махапатра () — индийская фамилия, распространённая в основном в штате Одиша.

 Махапатра, Гокуланкра (1922—2013) — индийский учёный и писатель фантаст.
 Махапатра, Манмохан (1951—2020) — индийский кинорежиссёр, продюсер и сценарист.
 Махапатра, Нирад (1947—2015) — индийский режиссёр и продюсер.